Platte megye (Missouri)
 Platte megye (Nebraska)
 Platte megye (Wyoming)
 Platte megye (Colorado terület), egy megszervezetlen terület 1872-től 1874-ig